Волошинское сельское поселение — муниципальное образование в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Административный центр сельского поселения — хутор Волошино.

По территории сельского поселения, с северо-запада на юго-восток, протекает река Сухой Несветай, а вдоль южной административной границы протекает река Тузлов.

Административное устройство 
В состав Волошинского сельского поселения входят:
 хутор Волошино;
 село Генеральское;
 хутор Глинки;
 хутор Ивановка;
 хутор Курлаки;
 хутор Юдино.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Родионово-Несветайского района